«Вокруг света за 80 дней» () — приключенческий фильм режиссёра Майкла Андерсона, вышедший на экраны в 1956 году. Экранизация одноимённого романа Жюля Верна. Лента получила 5 премий «Оскар» и другие награды. Второй фильм, снятый по широкоформатной кинематографической системе «Тодд-АО».

Сюжет 
См. Вокруг света за 80 дней: Сюжет.

В ролях

Награды 
 1956 — премия Национального совета кинокритиков США за лучший фильм.
 1957 — 5 премий «Оскар»: лучший фильм (Майкл Тодд), лучший адаптированный сценарий (Джеймс По, Джон Фэрроу, Сидни Перельман), лучшая работа оператора в цветном фильме (Лайонел Линдон), лучший монтаж (Джин Руджеро, Пол Уэзервокс), лучшая музыка (Виктор Янг). Кроме того, лента получила ещё 3 номинации: лучшая режиссура (Майкл Андерсон), лучшая работа художника и декоратора в цветном фильме (Джеймс Салливан, Кен Адам, Росс Дауд), лучшая работа художника по костюмам в цветном фильме (Майлз Уайт).
 1957 — две премии «Золотой глобус» за лучший фильм-драму и за лучшую мужскую комедийную роль (Кантинфлас), а также номинация за лучшую режиссуру (Майкл Андерсон).
 1957 — номинация на премию Гильдии режиссёров Америки за лучшую режиссуру художественного фильма (Майкл Андерсон).
 1957 — премия Гильдии сценаристов США за лучшую американскую комедию (Джеймс По, Джон Фэрроу, Сидни Перельман)

В фильме в эпизодических ролях снялось очень много знаменитых актеров, в том числе один из величайших комиков немого кино Бастер Китон, Фрэнк Синатра в роли тапёра, Марлен Дитрих в роли посетительницы кабаре и другие. Итоговый бюджет фильма превысил $6 млн, что составляет примерно $50 млн с учётом инфляции на 2007 год. Сборы от проката составили $42 млн, то есть более $350 млн также на 2007 год.

Релиз 
В 1980-е годы в США фильм выпущен на VHS компанией «Warner Home Video», перевыпущен в начале 1990-х на VHS и LaserDisc той же компанией.

Примечания

Ссылки 
 «Вокруг света за 80 дней» на сайте Turner Classic Movies

Фильмы США 1956 года
Приключенческие фильмы США
Экранизации произведений Жюля Верна
Фильмы Майкла Андерсона
Вокруг света за 80 дней
Кинокомедии США
Кинокомедии 1956 года
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшую музыку
Фильмы United Artists